Ави́в Коха́ви (; род. , Кирьят-Бялик, Израиль) — генерал-лейтенант Армии обороны Израиля, 22-й Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (с 15 января 2019 года по 16 января 2023 года).

Биография 
Авив Кохави родился и вырос в городе Кирьят-Бялик в семье Шауля (1933 — 25 августа 2022) и Ривы (урождённой Резник) (17 мая 1934 — 12 июня 2013) Кохави, хозяина магазина технического оборудования и учительницы физкультуры, средний из трёх детей семьи. 

Отцовская сторона семьи Кохави происходила из Кракова, Польша: в 20-е годы XX века дед Кохави, Ромек-Авраам Штернгаст, старший из восьми детей Шауля Штернгаста из квартала Подгуже Кракова и его жены Мины-Миндел (урождённой Шайн), приехал по сионистским побуждениям в Палестину, где, сменив свою фамилию на Кохави, был одним из строителей дороги из Хайфы в Назарет и основателей поселения Кирьят-Хаим. Значительная часть из оставшихся в Польше членов семьи Штернгаст погибла в ходе Холокоста. Материнская сторона семьи приехала в Палестину из России до Второй мировой войны.

С детства у Кохави был отмечен талант к рисованию.

Учился в школе «Ха-Боним», а затем в школе «Кирьят Хинух ОРТ» в Кирьят-Бялике. В юношестве был вожатым в молодёжном движении «Ха-маханот ха-олим».

Военная карьера 
В августе 1982 года Кохави был призван на службу в Армию обороны Израиля. Начал службу в 890-м батальоне «Эфа» () воздушно-десантной бригады «Цанханим». 

В 1984 году окончил с отличием офицерские курсы, после чего служил командиром взвода на учебной базе бригады (с 1984 года), командиром взвода в 890-м батальоне (с 1985 года), заведующим оперативной частью () 890-го батальона (с 1986 года) и командиром роты на учебной базе бригады (в 1987 году). В 1987 году был назначен командиром роты огневой поддержки () 890-го батальона, а с 1988 года по 1989 год служил командиром противотанковой роты () бригады «Цанханим».

В 1989 году вышел на учёбу в Еврейском университете в Иерусалиме, решив изучать в университете философию, в понимании основ которой он видел основание для анализа действительности, и к которой он по собственному признанию неоднократно обращался и в принятии сложных решений в ходе дальнейшей военной карьеры. Затем, в 1991 году, поступил в Межвойсковой колледж полевого и штабного командного состава, после чего служил командиром оперативного отдела () бригады «Цанханим». В 1993 году возглавил 101-й батальон (батальон «Чёрная кобра» ()) бригады «Цанханим», дислоцированный в ту пору в Южном Ливане. С 1994 по 1995 год был командиром учебной базы бригады «Цанханим».

В 1996 году Кохави выехал на учёбу в Гарвардском университете, а в 1997 году вернулся в Израиль на должность заместителя командира бригады «Цанханим».

В 1998 году был повышен в звании до полковника (алуф-мишне) и возглавил Восточную бригаду Подразделения связи взаимодействия с Ливаном (). В период службы Кохави на посту погиб непосредственный командир Кохави, глава Подразделения связи взаимодействия с Ливаном, бригадный генерал Эрез Герштейн. Кохави рассказывал, что он сам должен был вести кортеж, в котором подорвался на мине Герштейн, однако Герштейн отговорил его от этого ввиду плохого предчувствия.

С 1999 года по 2001 год командовал резервной воздушно-десантной бригадой «Хицей ха-Эш».

Командир бригады «Цанханим» 
В 2001 году Кохави был назначен командиром бригады «Цанханим». На бригаду под командованием Кохави было возложено исполнение операции «Цветной поход» () в лагере беженцев Балата в Наблусе в феврале 2002 — первой контртеррористической операции внутри палестинского лагеря беженцев после периода израильско-палестинских мирных переговоров. 

При планировании этой операции Кохави разработал технику боя в чрезвычайно плотно застроенных районах в условиях противостояния городской герилье: перемещение солдат не по узким улочкам лагеря под обстрелом противника, а через сами здания путём перехода из дома в дома после пролома пробоин в смежных стенах домов пятикилограммовой кувалдой. Данная техника была перенята в дальнейшем вооружёнными силами США и использовалась ими в ходе войны в Ираке и Афганистане.

Кохави командовал бригадой и во время операции «Защитная стена» на Западном берегу реки Иордан. Бойцы бригады под командованием Кохави продолжали успешно использовать разработанную Кохави технику в боях в городах Наблус и Тулькарм. В ходе той же операции Кохави командовал бригадой в ходе контртеррористической операции в Вифлееме, включая 39-дневную осаду Базилики Рождества Христова, удерживаемую палестинскими боевиками с захваченными ими заложниками.

Когда прошлый сослуживец Кохави и его сосед по университетской скамье доктор Нив Гордон, известный своей резкой критикой действий израильской армии, публично обвинил Кохави в нарушении моральных принципов и законов войны в ходе ведения боевых действий в палестинских городах, Кохави решил ответить ему подробным письмом, в котором, помимо прочего, отметил:
«Мы были посланы на задание от имени демократического государства. В силу своей должности я поставил себя перед треугольником сложного решения, состоящим из кажущихся противоположными друг другу рёбрами: необходимость выполнить задание, необходимость защитить жизнь моих солдат и необходимость предотвратить ущерб невинному населению. Оборотная сторона той же монеты не менее сложна. С этой стороны на меня возложена обязанность исполнить три моральных императива: мой моральный долг по отношению к моим солдатам, мой моральный долг как человека и мой моральный долг по отношению к гражданам Государства Израиль! Пока я остаюсь человеком, пока на моих плечах погоны офицера Армии обороны Израиля, я продолжу стоять в центре этого треугольника, я не откажусь ни от одного из его рёбер, и я буду неутомимо пытаться объединить эти рёбра в одно целое. В конце же концов я остаюсь в одиночестве: только я, мои моральные долги и моя совесть».

В качестве командира бригады Кохави посвятил значительные усилия искоренению неуставных отношений между старослужащими солдатами и солдатами новых призывов и разработал методику борьбы с этим явлением, перенятую и другими бригадами армии. Кохави также составил брошюру с подробным описанием своих ожиданий от бойцов бригады, начиная с заправки кровати и заканчивая поведением на поле боя, и проводил проверки исполнения изложенных в брошюре требований.

Кохави посвятил усилия и социальной интеграции трудных подростков, открыв особый набор в бригаду для призывников из неблагополучных семей и призывников с делинквентным прошлым.

В звании бригадного генерала 

В 2003 году Кохави был повышен в звании до бригадного генерала (тат-алуф) и стал командиром резервной воздушно-десантной дивизии «Ха-Эш». По окончании срока на посту Кохави ожидала должность помощника главы Управления планирования Генерального штаба, но вследствие неожиданной отставки командира территориальной дивизии сектора Газа, бригадного генерала Шмуэля Закая, Кохави было решено назначить преемником Закая.

30 ноября 2004 года Кохави вступил на пост командира дивизии сектора Газа. Командовал дивизией в проведении боевых операций против палестинских ячеек, ответственных за миномётные обстрелы территории Израиля из сектора Газа, и предотвращении террористической деятельности в секторе Газа.

Возглавлял дивизию сектора Газа и во время исполнения «Плана одностороннего размежевания» в 2005 году, став последним израильским солдатом, покинувшим территорию сектора Газа в рамках вывода войск из сектора.

На период командования Кохави дивизией сектора Газа пришёлся также инцидент похищения израильского солдата Гилада Шалита палестинскими боевиками из сектора 25 июня 2006 года. Назначенная по этому факту комиссия не обнаружила ответственности Кохави за данный инцидент.

Кохави командовал дивизией и в ходе начатой в июне 2006 года операции «Летние дожди», ставшей первой наземной операцией Армии обороны Израиля в секторе Газа после завершения вывода войск из сектора.

6 августа 2006 года подошёл к концу срок Кохави на посту командира дивизии, и он был направлен на учёбу в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне, однако был вынужден отменить поездку в Великобританию, опасаясь выдачи ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях по инициативе пропалестинских активистов, и поехал на учёбу в Университете Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, США.

По возвращении с учёбы в 2007 году Кохави возглавил Оперативный отдел () Оперативного управления Генерального штаба Армии обороны Израиля. На этой должности принял участие в операции «Литой свинец» в секторе Газа. По окончании службы на этом посту в 2010 году был назначен главой проекта в Управлении планирования Генерального штаба.

На посту главы Управления разведки 

22 ноября 2010 года Кохави был повышен в звании до генерал-майора (алуф) и вступил на должность главы Управления разведки Генерального штаба Армии обороны Израиля, сменив на посту уходящего в запас генерал-майора Амоса Ядлина.

Среди задач, стоящих перед Управлением разведки в период командования Кохави, было противостояние угрозе иранской ядерной программы, а также формирование разведывательной оценки обстановки в отношении развивавшихся с начала 2011 года событий «Арабской весны» (начало которых, как признавал Кохави, Управлению под его командованием не удалось предсказать) и начавшейся весной 2011 года Гражданской войны в Сирии.

Кохави командовал Управлением разведки и в ходе операций «Облачный столп», «Полное разоблачение», «Возвращайтесь, братья» и «Нерушимая скала».

По инициативе Кохави вследствие выводов, основанных на опыте Второй ливанской войны, Управление разведки совместно с Командованием сухопутных войск разработало концепцию, изменившую подход к передаче тактических разведданных войскам: если ранее такие разведданные передавались, в основном, на уровень высокопоставленного командования вследствие опасения утечки данных, отныне продвинутые средства разведывательно-информационного обеспечения для непосредственной подачи тактических разведданных внедрялись в подразделения тактического уровня, начиная с уровня взвода и роты.

Были расширены также технологические способности Управления разведки, в Управлении было учреждено новое подразделение по ведению атак в кибернетическом пространстве, а Соединение по особым операциям () в Управлении было преобразовано из департамента () под командованием офицера в звании полковника в отдел () под командованием офицера в звании бригадного генерала.

Критики же считали, что Управление под командованием Кохави отдаёт излишнее предпочтение вопросам тактической разведки по сравнению с вопросами стратегической разведки. 

Критические замечания в отношении Кохави были высказаны и в опубликованном в феврале 2017 года отчёте Государственного контролёра Израиля об операции «Нерушимая скала». Принимая во внимание, что основной целью операции было противодействие угрозе террористических атак через прорытые палестинцами туннели из сектора Газа в Израиль, Государственный контролёр расследовал причины позднего осознания этой угрозы, приведшего к срочной необходимости начала военной операции в секторе Газа. В этом контексте Государственный контролёр отметил, что министр обороны Моше Яалон, Начальник Генштаба Бени Ганц, глава «Шабака» Йорам Коэн и Кохави на посту главы Управления разведки своевременно не предприняли достаточных шагов для доведения информации об угрозе туннелей и уровне её важности до сведения министров-членов военно-политического кабинета правительства. Контролёр также заметил, хоть и положительно высказываясь о достижениях Кохави в укреплении взаимодействия между Управлением военной разведки и «Шабаком», что глава «Шабака» Йорам Коэн и Кохави своевременно не настояли на включение угрозы туннелей в перечень основных задач сбора разведывательной информации, а Кохави неоправданно исключил сбор информации об этой угрозе из сфер ответственности Отдела разведанализа () Управления военной разведки, оставив вопрос под контролем разведки Южного военного округа и дивизии «Газа».

На посту Командующего округом и заместителя Начальника Генштаба 

25 апреля 2014 года было опубликовано решение Начальника Генштаба генерал-лейтенанта Бени Ганца и министра обороны Моше Яалона назначить Кохави Командующим Северным военным округом армии.

22 сентября 2014 года Кохави передал командование Управлением разведки генерал-майору Херци Ха-Леви, а 2 ноября 2014 года вступил на пост Командующего Северным военным округом, сменив на посту генерал-майора Яира Голана.

В 2015 году Кохави инициировал и провёл процесс под наименованием «Стрела познания» ( Хец ха-даат), предназначенный для пересмотра стратегии действий Армии обороны Израиля на границе Израиля с Сирией и Ливаном ввиду угроз, связанных с продолжением Гражданской войны в Сирии, и угрозы военного противостояния с организацией «Хезболла». 

В период службы Кохави на посту Командующего округом продвигалось также возведение барьера на северной границы Израиля с целью предотвращения вылазок «Хезболлы» в приграничных районах. В 2016 году округ под командованием Кохави также учредил проект «Доброе соседство» ( Шхенут това) для оказания гуманитарной и медицинской помощи страдающему из-за Гражданской войны сирийскому населению. 

19 марта 2017 года Кохави передал командование Северным округом генерал-майору Йоэлю Стрику, а 11 мая 2017 года вступил на должность заместителя Начальника Генерального Штаба армии, сменив на посту генерал-майора Яира Голана. Исполнял эту должность до 13 декабря 2018 года, передав её генерал-майору Эялю Замиру.

На посту Начальника Генштаба 

Уже с ранних этапов службы Кохави в армии армейское командование прочило ему блестящую военную карьеру, и имя Кохави упоминалось среди будущих кандидатов занять высшую должность в Армии обороны Израиля — должность Начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Ведущими кандидатами сменить на этом посту генерал-лейтенанта Гади Айзенкота считались сам Кохави и генерал-майор Яир Голан. Однако шансы Голана получить назначение на пост оказались омрачены его вызвавшим скандал высказыванием на церемонии Дня Катастрофы в 2016 году, в котором Голан сравнил процессы роста нетерпимости в израильском обществе с общественными процессами, проявившимися в нацистской Германии.

По результатам процесса отбора кандидатов министр обороны Авигдор Либерман опубликовал 26 октября 2018 года своё решение назвать Кохави преемником Айзенкота на посту Начальника Генштаба. В тот же день в поддержку назначения высказался и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 25 ноября 2018 года назначение было утверждено Правительством Израиля.

15 января 2019 года Кохави было присвоено звание генерал-лейтентанта (рав-алуф), и он вступил на пост Начальника Генштаба.

Вскоре после вступления на должность Начальника Генштаба Кохави начал проводить организационные изменения в Армии обороны Израиля. Помимо прочего, по инициативе Кохави в Управлении разведки Генштаба былa учреждена Администрация целей Генштаба (), предназначенная координировать работу всех подразделений армии в обнаружении потенциальных целей противника для подготовки будущих атак и систематизации перечней таких целей. В Управлении планирования Генштаба был учреждён отдел «Шилоах» (Отдел методик боевых действий и инновации) (), ответственный за разработку продвинутых методик боевых действий и продвижение технологической инновации армии. В свете видения Кохави о том, что поле боя будущего потребует от армии способности ведения операций, ведущихся одновременно во всех сферах применения войск (включая сушу, воздух, море и кибернетическое пространство), было учреждено разновидовое, «многосферное» спецподразделение «Рефаим». Были усилены и ускорены процессы цифровой трансформации в армии. 

В феврале 2020 года была утверждена многолетняя стратегическая программа развития Армии обороны Израиля «Тнуфа» ( «Размах») на 2020—2024 годы, разработка которой началась вскоре после вступления Кохави на должность Начальника Генштаба и часть деталей которой уже начала осуществляться с 2019 года. В основу программы легли двенадцать основных тем:

1. Сохранение лучших и наиболее подходящих кадров на службе в армии.

2. Укрепление потенциала подразделений на передовых (операционных) позициях.

3. Увеличение потенциала противостояния угрозам «третьего круга» (иранской угрозе).

4. Закрепление разведывательного преимущества и способностей сбора разведданных.

5. Создание информационной инфраструктуры, позволяющей обмен информацией по принципу «все могут говорить со всеми» (командир сухопутного батальона с лётчиком, танкист с оператором беспилотного летательного аппарата и т. п.).

6. Увеличение разнообразия видов вооружений и их объемов во всех родах войск.

7. Укрепление потенциала сухопутных войск и их боевой готовности.

8. Полное воплощение потенциала применения сил в воздушной сфере, как в целом, так и в рамках многодоменного (многосферного) манёвра. 

9. Приведение военных учений в соответствие с вызовами боевых действий в условиях городской среды и характеристиками реальных мест дислокации сил предполагаемого противника.

10. Увеличение защитного потенциала — противовоздушная оборона, «умные» зоны обороны на границах и на Западном берегу реки Иордан.

11. Реорганизация Генерального штаба и главных штабов Армии обороны Израиля.

12. Укоренение военной культуры — военная служба как профессия, культура дебрифинга, дисциплина.

В июне 2020 года в рамках осуществления программы было учреждено новое управление Генштаба — Управление стратегии и Третьего круга, выделенное из структуры Управления планирования Генштаба, переименованного при этом в Управление планирования и общевойскового строительства сил.

В период после вступления Кохави на должность Армия обороны Израиля под командованием Кохави продолжала противостоять миномётным обстрелам территории Израиля из сектора Газа, в том числе в рамках противостояния эскалации обстрелов в марте 2019 года и операции «Чёрный пояс» в ноябре 2019 года, начатой устранением одного из полевых командиров «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа, Бахи Абу-аль-Ата, и продолженной атаками по источникам обстрелов и другим целям в секторе Газа. В мае 2021 года командовал армией в ходе операции «Страж стен» в секторе Газа, а в августе 2022 года командовал армией при проведении операции «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа.

Продолжилось также противостояние угрозам, исходящим из Сирии, включая попытки иранских вооружённых сил укрепить своё присутствие на территории Сирии и поставки вооружений враждебным Израилю организациям. Помимо прочего, в ноябре 2019 года в ответ на огонь, открытый с иранской позиции в Сирии по территории Израиля была произведена массивная атака ВВС Израиля по позициям иранских сил «Кудс» в Сирии и силам противовоздушной обороны сирийской армии. Летом и осенью 2019 года Армия оборона Израиля также нанесла ряд ударов по иранским целям в Ираке, а в сентябре 2019 года предприняла артиллерийский и вертолётный обстрел по целям организации «Хезболла» в Ливане в ответ на стрельбу по военным целям на территории Израиля.

В июне 2021 года правительство утвердило решение продлить каденцию Кохави на посту с трёх до четырёх лет до января 2023 года.

21 ноября 2022 года Председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, наградил Кохави орденом «Легион почёта» степени командора.

16 января 2023 года передал пост Начальника Генштаба генерал-лейтенанту Херци Ха-Леви.

Образование и личная жизнь 
За время службы Кохави получил степень бакалавра Еврейского университета в Иерусалиме (в области философии) (с 1989 по 1991 год), степень магистра Гарвардского университета (в области государственного управления) (с 1996 по 1997 год) и дополнительную степень магистра Университета Джонса Хопкинса (в 2006 году). Также окончил учёбу в Межвойсковом колледже полевого и штабного командного состава.

Живёт в поселении Ади в Изреельской долине. Женат на Яэль Кохави, исполняющей должность заместителя прокурора (по уголовным делам) Северного округа. Отец троих дочерей.

Старшая сестра Кохави, доктор Таль Кохави, является главным редактором и главой издательства Иерусалимского института Ван Лира. Младший брат Кохави, доктор Зоар Кохави (род. 1970), защитивший докторскую степень по философии в Эдинбургском университете, был главой отдела редактирования издательства Открытого университета Израиля, ныне возглавляет исследовательский отдел израильской правозащитной организации «Зулат» ().

Выросший в вегетарианской семье, Кохави и сам соблюдает вегетарианскую диету со времён старших классов школы.

Публикации 
 אביב כוכבי על שבעה כללי יסוד למנהיגות ביחידת שדה בתוך על מנהיגות צבאית, 2007 (Авив Кохави, «О семи основных правилах лидерства в полевом подразделении» в книге «О военном лидерстве» издательства Министерства обороны Израиля, с. 62 (2007))
 אלוף אביב כוכבי ראש אמ"ן: הלקח מיום כיפור — דבר לא מובן מאליו (Генерал-майор Авив Кохави, «Урок Войны Судного дня: ничто само собой не разумеется»), Ynet (7.10.11) ()
 אלוף אביב כוכבי ארבעים שנה לסעיף ארבעים (Генерал-майор Авив Кохави, «Сорок лет пункту 40»), Ynet (6.10.13) ()
 אביב כוכבי וערן אורטל מעשה אמ"ן: שינוי קבוע במציאות משתנה בין הקטבים 2, יולי 2014 (Авив Кохави и Эран Орталь, «„Творение АМАНа“: постоянное изменение в изменяющейся реальности», «Бейн ха-Ктавим» № 2, с. 9 (июль 2014)) ()
 רא"ל אביב כוכבי להיות מצביא בין הקטבים 33, אוגוסט 2021 (Генерал-лейтенант Авив Кохави, «Быть полководцем», «Бейн ха-Ктавим» № 33, с. 13 (август 2021)) ()
 אביב כוכבי אחריך! מנהיגות יוצרת משמעות, 2023 (Авив Кохави, «За тобой! Лидерство, создающее смысл», издательство «Маарахот» (2023)) ()

Ссылки 
 Биография, на сайте Армии обороны Израиля ()
 Биография, на сайте news1.co.il ()
 חן קוטס-בר דרך כוכבו מעריב-אן-אר-ג'י, 24.4.05 (Хен Кутс-Бар, «Взошла его звезда», «Маарив-NRG» (24.4.05)) () — интервью с Авивом Кохави
 אמיר בוחבוט כוכבי עולה: ראש אמ"ן הבא — לוחם ופילוסוף מעריב-אן-אר-ג'י, 24.9.10 (Амир Бухбут, «Восход Кохави: следующий глава АМАНа — боец и философ», «Маарив-NRG» (24.9.10)) () — биографическое описание
 אמירה לם סיפורו של רב אלוף ידיעות אחרונות, 1.11.18 (Амира Лам, «История генерал-лейтенанта», «Едиот ахронот» (1.11.18)) () — биографическое описание и анализ личности
 אריאל זיגלר אביב כוכבי בנוי מחומר של רמטכ"לים מקור ראשון, 6.11.18 (Ариэль Зиглер, «Авив Кохави создан из материала, из которого выковываются Начальники Генштаба», «Макор Ришон» (6.11.18)) () — биографическое описание и анализ личности
 Речь Кохави на церемонии вступления на пост Начальника Генштаба, на сайте Армии обороны Израиля (15.1.19) ()
 הלל ביטון רוזן הרמטכ״ל כוכבי בריאיון פרידה: הרגעים הקשים והמרגשים, האיומים על ישראל  ערוץ 14, 13.1.23 (Хилель Битон Розен, «Начальник Генштаба Кохави в прощальном интервью: о тяжёлых и трогательных моментах, об угрозах, стоящих перед Израилем», «14-й канал» (13.1.23)) () — видеоинтервью с Авивом Кохави
 Фотографии Кохави в период службы в Армии обороны Израиля, на сайте Армии обороны Израиля (15.1.23) ()

Примечания 

Начальники Службы военной разведки Израиля
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Школы передовых международных исследований (Университет Джонса Хопкинса)
Командиры бригады «Цанханим»
Командиры дивизии «Ха-Эш»
Командиры дивизии «Газа»
Генерал-лейтенанты (Израиль)